Vares ou Varès sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Johannes Vares (1890-1946), poète et homme politique estonien
, mathématicienne brésilienne

Toponyme

Vareš, ville du canton de Zenica-Doboj

Varès, commune du Lot-et-Garonne

, village de la province de Mazandéran

Voir aussi
Jussi Vares, détective fictif de l'auteur finlandais Reijo Mäki
Château de Varès, château de Recoules-Prévinquières

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme